Марк Серви́лий () — имя нескольких римских политиков:
 Марк Сервилий — претор не позднее 87 года до н. э.;
 Марк Сервилий — предполагаемый квестор 56 года до н. э. и легат Гая Клавдия Пульхра в Азии, сын предыдущего;
 Марк Сервилий — народный трибун 43 года до н. э.;
 Марк Сервилий — ординарный консул 3 года, сын или внук предыдущего.